Влади́мир Никола́евич Лавренчу́к (род. , Киев, УССР) — украинский банкир и экономист, много лет занимал должность председателя правления украинского Райффайзен Банк Аваль. Неоднократно признавался одним из лучших управляющих в финансовой отрасли Украины. В конце апреля 2017 года в прессе появилась информация о вероятном скором назначении Лавренчука на должность председателя правления Национального банка Украины, на место уходящей в отставку Валерии Гонтаревой. Кандидатура Лавренчука была поддержана руководством ЕБРР.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Банкиры Украины